Toponímia:
 Mées  o Merç , municipi al departament de les Landes (regió de la Nova Aquitània, França)
 Mees (cràter), cràter pertanyent a la cara oculta de la Lluna 
 Les Mées (Sarthe)un municipi francès, situat al departament del Sarthe (regió del País del Loira, França)
 Les Mées (Alps de l'Alta Provença), municipi al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Biografies:
 Arthur Mees (Columbus, Ohio, 1850 - Nova York, 1923), organista, director coral i orquestral nord-americà i professor
 Ludger Mees (Essen, Alemanya, 1957), llicenciat en ciències socials i pedagogia alemany, professor d'història contemporània 
 Victor Mees (Schoten, 1927 - Deurne, 2012), futbolista belga de la dècada de 1950